Sinfoniker oder Symphoniker steht für

 einen Komponisten von Sinfonien oder anderen Orchesterwerken
 Mitglieder eines Sinfonieorchesters (nur in Pluralform)
 häufiger Namensbestandteil von Orchestern

Siehe auch
 Liste von Orchestern